Ferenczi Sándor
 Ferenczi Sándor (1873/1895/1896–1931) díszlettervező, építész
 Ferenczi Sándor (1873–1933) neurológus, pszichoanalitikus, egyetemi tanár
 Ferenczi Sándor (1894–1945) régész
 Ferenczi Sándor (1901–1945) biológus, szakíró, újságíró
 Ferenczi Sándor (1921–?) vegyészmérnök
 Ferenczi Sándor (1955) plébános, történész

Ferenczy Sándor
 Ferenczy Sándor (1828–?) ügyvéd

Jegyzetek